Liberty Theater oder Liberty Theatre ist der Name folgender Theater in den Vereinigten Staaten:

 Liberty Theater (New York) am Broadway, New York City

im NRHP gelistete Objekte:
 Liberty Theater (Georgia), ID-Nr. 84001208
 Liberty Theater (Deschutes County, Oregon), ID-Nr. 98000608
 Liberty Theater (Union County, Oregon), ID-Nr. 99000948
 Liberty Theater (Walla Walla County, Washington), ID-Nr. 93000358
 Liberty Theater (Yakima County, Washington), ID-Nr. 96000873

 Liberty Theatre (Louisiana), ID-Nr. 87000177
 Liberty Theatre (Ohio), ID-Nr. 84003776